M98 peut désigner :

 M98, une galaxie spirale la constellation de la Chevelure de Bérénice ;
 Zastava M98/48, un fusil yougoslave.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres